Гордон-Леннокс, Александр:
  (1825—1892) — британский политик, член Палаты общин (1849—1859).
  (1911—1987) — британский военный моряк, президент Королевского военно-морского колледжа в Гринвиче (1961—1962).
 Гордон-Леннокс, Джордж:
  (1829—1877) — британский политик, член Палаты общин (1860—1874).
  (1908—1988) — британский военный деятель, комендант Королевской военной академии в Сандхерсте (1960—1963), начальник Шотландского командования (1964—1966).
  (также известен под псевдонимом Космо Стюарт; 1869—1921) — британский театральный актёр и драматург.
  (1931—2004) — британский дипломат, посол Великобритании в Испании (1984—1989).
  (1865—1922) — британский политик, член Палаты общин (1888—1894), казначей двора (1891—1892).
 Гордон-Леннокс, Хильда, герцогиня Ричмонд (1872—1971) — британский общественный деятель.